Gebangkerep kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gebangkerep, Pekalongan, by, 
 Gebangkerep, Nganjuk, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar